Влади́мир Нау́мович Билль-Белоцерко́вский (настоящая фамилия — Белоцерко́вский; , Александрия, Херсонская губерния, Российская империя — 1 марта 1970, Москва, СССР) — русский советский писатель, драматург. Автор многих пьес пропагандистского характера, среди которых «Шторм» (1926; значительно переработана в 1935), вошедшая в классический репертуар советских театров. Публиковал рассказы. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935).

Биография 
Родился  в Александрии (ныне Кировоградская область, Украина) в еврейской семье. Отец его был лесничим и мелким маклером. Получил лишь начальное образование. В 16 лет ушёл из дома, стал матросом, работал на британских судах. С 1911 года поселился в США, где, работая мойщиком стёкол небоскрёбов и полотёром, сблизился с местными анархо-синдикалистами. Вернулся в Россию после Февральской революции 1917 года, и его мобилизовали в российскую армию, в Житомирский 56-й пехотный полк, расквартированный в Москве. Там он вступил в РСДРП(б), принимал участие в Гражданской войне, печататься начал в 1918 году. С ноября 1917 по май 1918 года — член исполкома Моссовета.

В 1920-е годы в России появился ещё один писатель Белоцерковский, и Владимиру Белоцерковскому в связи с этим посоветовали придумать себе псевдоним. Он стал публиковаться под фамилией Билль-Белоцерковский, так как ранее за рубежом его называли «Билл» (фамилия «Белоцерковский» сокращалась до «Бел», которое произносилось как «Билл»).

Билль-Белоцерковский был членом Пролеткульта, позже входил в группу «Пролетарский театр» и литературное объединение «Кузница», активно проводил политику партии в области культуры. 
Леопольд Авербах назвал Билль-Белоцерковского в числе своих противников, обвиняя его в глупости, невежестве, в «напыщенной мещанской декламации», не имеющих ничего общего с «пролетарским наступлением на культурном фронте». В 1929 году Билль-Белоцерковский написал И. В. Сталину письмо, обвиняя М. А. Булгакова и МХТ в неприятии советского мировоззрения. Тот ответил, что пьеса «Бег» не должна быть опубликована в том виде, в котором она предоставлена автором.

Написал сценарий фильма «Шторм» (1957) на основе своей пьесы.

Умер 1 марта 1970 года. Похоронен на Введенском кладбище (5 уч.).

Семья 
 Сын — Вадим Белоцерковский, участник правозащитного движения и публицист.
 Племянники (сыновья брата, первого директора ливенского педтехникума Михаила Наумовича Белоцерковского) — учёные-механики, доктора физико-математических наук О. М. Белоцерковский и С. М. Белоцерковский.
 Двоюродный брат — Лев Григорьевич Белоцерковский (1886, Александрия — 1966), советский театральный актёр, автор воспоминаний «Записки суфлёра» (1962).

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (22.01.1955; 28.10.1967)
 Орден Красной Звезды (28.10.1967)
 Орден «Знак Почёта» (31.01.1939)
 медали

Пьесы 
 «Бифштекс с кровью» (1920)
 «Этапы», 1920
 «Эхо» (1924, Театр Революции)
 «Лево руля» (1925, филиал ГАМТ)
 «Шторм» (1925; Театр имени МГСПС, реж. Е. О. Любимов-Ланской)
 «Штиль» (1927, Театр имени МГСПС)
 «Луна слева» (1928, Театр имени МГСПС) — комедия, написанная в полемике с С. И. Малашкиным по поводу трактовки конфликта между любовью и революционным долгом
 «Голос недр» (1929, там же)
 «Запад нервничает» (1931, Театр имени МОСПС)
 «Жизнь зовёт» (1934, Театр имени МОСПС)
 «Пограничники» (1937)
 «Цвет кожи» (1948; поставлена под названием «Вокруг ринга»; Московский драматический театр) — вклад в антиамериканскую кампанию

Примечания

Литература 
 Альтман И. Л. В. Н. Билль-Белоцерковский // Альтман И. Л. Избранные статьи. — М.: Советский писатель, 1957. — С. 371—387.
 Билль-Белоцерковский В. Н. Избранное. — М., 1954.
 Билль-Белоцерковский В. Н. Пьесы. — М., 1955.
 Билль-Белоцерковский В. Н. Автобиография. / В сб.: Советские писатели. — М., 1959.
 Лапкина Г. А. В. Н. Билль-Белоцерковский // Театр и драматургия. — Л., 1959.
 Материалы о пьесе «Шторм»
 Образцова А. Г. Театр имени Моссовета. Очерк творческого пути. — , 1959. — 234 с., 16 л. ил.
 Рудницкий К. Л. Билль-Белоцерковский // Театр. — 1957. — № 11. — С. 136—147.
 Белоцерковский В. В. Путешествие в будущее и обратно: повесть жизни и идей. В 2-х кн. — : Издательский центр РГГУ, 2003. — 736 с. — ISBN 5-7281-0523-8. — Глава 2. «Мой отец — Билль Белоцерковский».
 Сталин И. В. Сочинения в 16 томах. Том 11. Ответ Билль-Белоцерковскому.

Родившиеся в Александрийском уезде
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Литераторы, известные под псевдонимами
Жители дома писателей в Лаврушинском переулке
Похороненные на Введенском кладбище